Zoom steht für:
 ein fotografisches Zoomobjektiv (Kurzform)
 den Quotienten aus maximaler und minimaler Brennweite, den Zoomfaktor
 im Film eine szenische Technik des Näherkommens/Entfernens, siehe Zoom (Film)
 das Vergrößern/Verkleinern von Grafiken, Bildern und Texten durch ein Computerprogramm, siehe Digitalzoom
 den Detaillierungsgrad von elektronischen Karten siehe Maßstab (Kartografie)

Unternehmen:
 Zoom (Audiotechnikhersteller), japanischer Audiotechnikhersteller
 Zoom Video Communications, US-amerikanisches Unternehmen mit Videokonferenzdienst
 Zoom Air, indische Fluggesellschaft
 Zoom Airlines, ehemalige kanadische Fluggesellschaft

geografische Objekte:
 Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen, vormals Ruhr Zoo Gelsenkirchen
 ZOOM Kindermuseum, Wien
 Zoom (Frankfurt am Main), ein von August 1970 bis Juni 1976 am Ort des früheren Jazzclubs Storyville bestehender Musikclub, seit 2012 am selben Standort als Musiklokal

Film und Fernsehen:
 Zoom – Das Magazin der Filmemacher, Fachzeitschrift Film und Fernsehen
 Zoom – Der weiße Delfin, französische CGI-Zeichentrickserie
 Zoom – Akademie für Superhelden, Spielfilmkomödie mit Tim Allen und Courteney Cox
 Zoom (Spielfilm), ein deutscher Spielfilm aus dem Jahr 2000
 ZDFzoom, ein Reportageformat des ZDF

Musik:
 Musikalbum der britischen Rockgruppe Electric Light Orchestra, siehe Zoom (Album)
 Lied der Klaus-Lage-Band, siehe 1000 und 1 Nacht (Zoom!)
 Zoom Records, ehemaliges US-amerikanisches Musiklabel
 Zoom Festival, ehemaliges Musikfestival in Zürich

Siehe auch:
 Zoom Climb

ZOOM